Romanenko ( Романенко) ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Alexejewitsch Romanenko (* 1937), russischer Wirtschaftswissenschaftler, Agronom und Hochschullehrer
 Gerassim Grigorjewitsch Romanenko (1855–1928), russischer Theoretiker des Terrorismus
 Juri Wiktorowitsch Romanenko (* 1944), ehemaliger sowjetischer Kosmonaut
 Prokofi Logwinowitsch Romanenko (1897–1949), sowjetischer General
 Roman Jurjewitsch Romanenko (* 1971), russischer Kosmonaut
 Witalij Romanenko (1926–2010), ukrainischer Sportschütze
 Wolodymyr Romanenko (* 1992), ukrainischer Eishockeyspieler